

Architettura
 Palazzo Lucini Andreani – palazzo storico di Milano andato distrutto, in via S. Pietro all'Orto angolo Via Verri.
 Palazzo Lucini Arborio Mella – villa storica di San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano.
 Palazzo Lucini – edificio storico di Como, anche conosciuto come "Combattenti", sede del Museo Paolo Giovio.
 Palazzo Lucini, detto anche Palazzo Lucini Cavadini – palazzo storico del XV secolo di Appiano Gentile, in provincia di Como.
 Palazzo Lucini Passalacqua – palazzo storico di Milano del XIX secolo.

Persone 
 Anton Francesco Lucini – incisore e disegnatore
 Cesare Alberico Lucini – arcivescovo cattolico e nunzio apostolico
 Francesco Arese Lucini – patriota
 Francesco Arese Lucini – politico
 Gian Pietro Lucini – poeta e scrittore
 Gianni Lucini – giornalista, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore
 Giovanni Battista Lucini – pittore
 Giovanni Battista Lucini – avvocato, letterato e librettista
 Luca Lucini – regista
 Luigi Maria Lucini – cardinale
 Marcello Lucini – giornalista e scrittore
 Mario Lucini – politico, sindaco di Como
 Giorgia Lucini – ex corteggiatrice e tronista di Uomini e donne

Storia di famiglia
 Lucini – famiglia nobiliare originaria di Como.